Németország
Möllenbeck, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Ludwigslust-Parchim járásban
Möllenbeck, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Mecklenburgische Seenplatte járásban